13. Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 1994 odbyły się w Atenach i Salonikach (Grecja). Trwały od 29 września do 8 października 1994.

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
 Ateny

Wyniki

Tabela

Grupa B 
 Ateny

Wyniki

Tabela

Grupa C 
 Saloniki

Wyniki

Tabela

Grupa D 
 Saloniki

Wyniki

Tabela

Faza finałowa 
 Ateny

Baraże o ćwierćfinał

Mecze o rozstawienie

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 5-8. 

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecze o miejsca 1-4.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1994 w piłce siatkowej
1994 w Grecji
Sport w Atenach
Sport w Salonikach
Piłka siatkowa w Grecji